

Белиця () — місто в Благоєвградській області. Входить до складу общини Белиця.
 Белиця () — община в Благоєвградській області.
 Белиця () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.
 Белиця () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.
 Белиця () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Тутракан.
 Белиця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Іхтіман.
 Белиця () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Любимець.

Населені пункти та їхні частини

 Белиця — село в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Белиця — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Белиця — колонія в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства

Белиця () — село в общині Осилниця, Південно-Східна Словенія‎.

Белиця () — громада у Меджимурській жупанії.

Примітки